Павел Курочкин:
 Курочкин, Павел Алексеевич (1900—1989) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
 Курочкин, Павел Константинович (1925—1981) — советский философ и педагог.